Анатолий Филиппов:

 Филиппов, Анатолий Иванович (1923—2011) — советский и российский учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР.
 Филиппов, Анатолий Никитович (род. 1963) — советский боксёр.
 Филиппов, Анатолий Петрович (1899—1978) — советский ученый в области прикладной математики и механики.
 Филиппов, Анатолий Тимофеевич (1936—2012) — инженер-металлург, лауреат Государственной премии СССР. Примечания